Райчиха — река в Амурской области.
 Райчиха — название Райчихинска до присвоения ему статуса города (1944 год).

См. также 
 Правая Райчиха
 Старая Райчиха